Bethaniëkerk (Berlijn-Weissensee)
Bethaniëkerk (Den Haag)